Джек Уо́рнер Ше́фер (; 19 ноября 1907 — 24 января 1991) — американский журналист, писатель, автор вестернов.

Биография 

Джек Шефер родился в Кливленде (штат Огайо) в семье адвоката. В 1919 году окончил колледж. В 1929—1930 годах учился в Колумбийском университете, но бросил учёбу. Работал журналистом.

Первый писательский успех пришёл к Шеферу после публикации в 1949 году романа «Шейн». Роман принадлежал к жанру вестерна, хотя сам Шефер до этого никогда не был на Диком Западе. Он жил в своём доме в Коннектикуте и только в 1955 году он переехал в Санта-Фе.

В 1975 году был удостоен награды от Ассоциации вестерн-литературы.

Умер в 1991 году в Санта-Фе от сердечной недостаточности. Был дважды женат, вторая жена вместе с ним переехала в Санта-Фе.

Библиография

Книги 

 1949 — Шейн / Shane
 1953 — First Blood
 1953 — The Big Range (сборник рассказов)
 1953 — The Canyon
 1954 — The Pioneers (сборник рассказов)
 1957 — Company of Cowards
 1959 — The Kean Land and Other Stories
 1960 — Old Ramon
 1961 — Tales from the West
 1962 — Incident on the Trail
 1963 — The Plainsmen
 1963 — Monte Walsh
 1963 — The Great Endurance Horse Race: 600 Miles on a Single Mount, 1908, from Evanston, Wyoming, to Denver
 1964 — Stubby Pringle’s Christmas
 1965 — Heroes without Glory: Some Goodmen of the Old West
 1966 — Collected Stories
 1966 — Adolphe Francis Alphonse Bandelier
 1967 — New Mexico
 1967 — The Short Novels of Jack Schaefer
 1967 — Mavericks
 1971 — Hal West: Western Gallery
 1973 — An American Bestiary
 1978 — Conversations with a Pocket Gopher and Other Outspoken Neighbors (1978)
 1978 — Jack Schaefer and the American West: Eight Stories
 1985 — The Collected Stories of Jack Schaefer

Экранизации 

 1952 — Шейн / Shane
 1953 — The Silver Whip
 1956 — Tribute to a Bad Man
 1957 — Trooper Hook
 1964 — Advance to the Rear
 1965 — Konyakçi
 1966 — Шейн / Shane
 1970 — Monte Walsh
 1978 — Stubby Pringle’s Christmas
 2003 — Душа ковбоя / Monte Walsh

Примечания

Ссылки 
 Биография Джека Шефера 

Английские писатели XX века
Авторы вестернов
Умершие от сердечной недостаточности
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Оберлинского колледжа